FLZ steht für:

 Fränkische Landeszeitung
 Führungs- und Lagezentrum, Abkürzung in der polizeiinternen Kommunikation, siehe Lagezentrum

Abkürzung